Chadde ist der Familienname von

 Henning Chadde (* 1969), deutscher Autor, Journalist, Kulturmanager, Sänger und Schauspieler
 Patricia Chadde (* 1965), deutsche Autorin und Schauspielerin